Albert Roosens, Belgisch voetballer en voetbalbestuurder
 Antoon Roosens, Belgisch bestuurder en politicus
 Erna Roosens-Van Wauwe, Belgisch politica
 Polydore Roosens, Belgisch politicus
 Robert Roosens, Belgisch arts en politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam